Georges Colomb – botanico e fumettista francese
 Georges Colomb – vescovo cattolico e missionario francese
 George Thomas Colomb – generale britannico